S.C.A.R.S. est un acronyme qui peut désigner :
 S.C.A.R.S., une technique de combat au corps à corps ;
 S.C.A.R.S., un jeu vidéo de 1998.

Sigle de 5 caractères